Aquillius ist der Name folgender Personen:

 Gaius Aquillius Florus, römischer Politiker, Konsul 259 v. Chr.
 Lucius Aquillius Oculatius, römischer Offizier (Kaiserzeit)

 Marcus Metilius Aquillius Regulus, römischer Politiker, Konsul 157

Siehe auch:
 Aquilius